Decision Support Systems
 Cyfrowy Przegląd Nieba
 Zespół Dejerine'a-Sottasa
 Demokratyczna Partia Serbii
 Digital Signature Standard – standard podpisów cyfrowych
 Dolnośląskie Surowce Skalne
 Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa
Data Science Summit